Makedonska Prva Liga – pierwsza liga piłkarska w Macedonii Północnej
 Prva crnogorska liga – pierwsza liga piłkarska w Czarnogórze